Il PEOPLEnet Cup è stato un torneo professionistico di tennis giocato sul cemento indoor, che faceva parte dell'ATP Challenger Tour. Si giocava annualmente a Dnipropetrovsk in Ucraina dal 2003 al 2008.

Albo d'oro

Singolare

Doppio

Collegamenti esterni